Эдмунд де Стаффорд (;  — ) — 6-й барон Стаффорд, 6-й барон Одли и 5-й граф Стаффорд с 1395 года, лорд Верховный констебль Англии с 1403 года, английский военачальник, рыцарь Бани с 1399 года, кавалер ордена Подвязки с 1402 года, 5-й сын Хьюго де Стаффорда, 2-го графа Стаффорда, и Филиппы де Бошан.

Биография 
Эдмунд родился в родовом замке Стаффорд 2 марта 1377 года. О его детских годах ничего не известно. В 1386 году в 9-летнем возрасте он лишился отца. А в 1395 году, после смерти старшего брата Уильяма унаследовал родовые владения и титулы, но введён в права наследования был только в 1402 году.

Не позже 1398 года Эдмунд женился на Анне, дочери Томаса Вудстока, герцога Глостер, и вдове Томаса Стаффорда, своего старшего брата. Анна была наследницей богатых владений и после смерти брата в 1399 году получила титулы графини Херефорда, Нортгемптона и Бекингема, леди Брекнока и Холдернесса.

Король Англии Генрих IV посвятил Эдмунда в рыцари Бани (1399) и в кавалеры ордена Подвязки (1402).

В 1403 году против короля Генриха IV восстали Перси. Мятеж возглавил Генри Перси по прозвищу «Горячая Шпора», сын Генри Перси, 1-го графа Нортумберленда. Для подавления мятежа король выступил на Шрусбери, где Генри Перси собирался соединиться с армией валлийца Оуайна Глиндура. Около Шрусбери состоялась битва. Эдмунд Стаффорд, которого король назначил Верховным констеблем, командовал авангардом королевской армии. В итоге битва закончилась победой короля, но Эдмунд был убит шотландским графом Арчибальдом Дугласом.

Наследовал Эдмунду малолетний сын Хамфри.

Брак и дети 
Жена: ранее 28 июня 1398 Анна Глостер (апрель 1383 — 16 октября 1438), дочь Томаса Вудстока, герцога Глостер, и Элеоноры де Богун, вдова Томаса Стаффорда, старшего брата Эдмунда. Дети:
 Анна Стаффорд (ок. 1398/1401 — 24 сентября 1432); 1-й муж: с ок. 1415 Эдмунд Мортимер (6 ноября 1391 — 18 января 1425), 5-й граф Марч; 2-й муж: с ок. 24 октября 1429 Джон Холланд (29 марта 1395 — 5 августа 1447), 2-й граф Хантингдон, 2-й герцог Эксетер
 Филиппа Стаффорд (ум. в младенчестве)
 Хамфри Стаффорд (15 августа 1402 — 10 июля 1460), 7-й барон Стаффорд, 7-й барон Одли и 6-й граф Стаффорд с 1403, 1-й граф Бекингем с 1438, 1-й герцог Бекингем с 1444, граф Перш с 1431, лорд Верховный констебль Англии

После смерти мужа Анна вышла замуж третий раз — за Уильяма Буршье, графа д’Э.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Стаффорды
Бароны Стаффорд
Графы Стаффорд
Бароны Одли
Правители Европы XIV века
Правители Европы XV века
Кавалеры ордена Подвязки
Рыцари Бани
Графы Бекингем
Графы Нортгемптон
Графы Херефорд